Allsvenskan 2023 – 99. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji.
W rozgrywkach bierze udział 16 zespołów, które w okresie od 1 kwietnia 2023 do 12 listopada 2023 rozegrają 30 kolejek meczów. 
Tytuł mistrzowski broni zespół BK Häcken.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Bramki, kartki

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2023 w piłce nożnej
2023 w Szwecji